Example est le terme anglais correspondant au français « exemple ». Il peut désigner :

Culture 
 Example, un rappeur britannique.

Informatique 
 .example, un domaine de premier niveau réservé.
 Example.com, un nom de domaine de second niveau.
 Query by Example, un langage de requête concurrent à SQL, destiné aux bases de données relationnelles.